Рьо Кіюна  — японський каратист, олімпійський чемпіон 2020 року, чемпіон світу, Азії та Азійських ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Рьо Кіюна  на сайті World Karate Federation.

японські каратисти
японські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони Азійських ігор